Eastman steht für:

 Eastman Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Eastman Chemical, US-amerikanisches Chemie-Unternehmen
 Eastman Dry Plate Company, US-amerikanisches Foto-Unternehmen, siehe Kodak
 Eastman Gang (1890–1904/12), US-amerikanische Bande in New York City
 Eastman School of Music an der University of Rochester
 Mount Eastman, Berg im Grahamland, Antarktika

Eastman ist der Familienname folgender Personen:
 Ben C. Eastman (1812–1856), US-amerikanischer Politiker
 Ben Eastman (1911–2002), US-amerikanischer Leichtathlet
 Carole Eastman (1934–2004), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Charles Eastman (1858–1939), indianischer Arzt und Schriftsteller
 Charles R. Eastman (1868–1918), US-amerikanischer Paläontologe
 Crystal Eastman (1881–1928), US-amerikanische Feministin und Journalistin
 Dean Eastman (1940–2018), US-amerikanischer Physiker und IBM-Manager
 Derek Eastman (* 1980), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Enoch W. Eastman (1810–1885), US-amerikanischer Politiker
 Ernest Eastman (1927–2011), liberianischer Politiker
 George Eastman (1854–1932), US-amerikanischer Unternehmer
 George Eastman, Pseudonym von Luigi Montefiori (* 1942), italienischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Howard Eastman (* 1970), britisch-guyanischer Boxer
 Ira Allen Eastman (1809–1881), US-amerikanischer Politiker
 Ivan Eastman (1884–1949), US-amerikanischer Sportschütze
 John Eastman (* 1960), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Hochschullehrer
 Julius Eastman (1940–1990), US-amerikanischer Komponist
 Kevin Eastman (* 1962), US-amerikanischer Comic- und Trickfilmzeichner
 Linda Eastman, Geburtsname von Linda McCartney (1941–1998), US-amerikanische Fotografin und Musikerin
 Marilyn Eastman (1933–2021), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary Henderson Eastman (1818–1887), US-amerikanische Schriftstellerin
 Max Eastman (1883–1969), US-amerikanischer Schriftsteller
 Monk Eastman (1873–1920), US-amerikanischer Krimineller
 Nehemiah Eastman (1782–1856), US-amerikanischer Politiker
 Ricardo Mosquera Eastman (1918–1982), argentinischer Botschafter
 Rodney Eastman (* 1967), kanadischer Schauspieler

Eastman ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Eastman (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Eastman (Georgia)
 Eastman (Mississippi)
 Eastman (Oklahoma)
 Eastman (Washington)
 Eastman (Wisconsin), im Crawford County
 Eastman (Town), Town(ship) im Crawford County, Wisconsin
 Eastman Corners (New Hampshire)
 Eastman Heights (Delaware)
 Eastman Point (New Hampshire)
 Eastman Township (North Dakota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Eastman Bus Station, in Eastman, Georgia, ID-Nr. 02000566
 Eastman Cottage, in Roslyn, New York, ID-Nr. 86002635
 Eastman Dental Dispensary, in Rochester, New York, ID-Nr. 83001708
 Eastman Hill Rural Historic District, in Center Lovell, Maine, ID-Nr. 93000477
 Eastman Historic District, in Rochester, New York, ID-Nr. 84003946
 Eastman Terrace, in Poughkeepsie, New York, ID-Nr. 82001133
 Eastman-Shaver House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 85001528

Siehe auch:
 Eastmain